Шашд () — город в медье Баранья в Венгрии. Город занимает площадь 14,88 км2, на которой проживает 3548 жителей.

Население

Города-побратимы

Примечания